Franciaország
Corte, település Franciaországban, Haute-Corse megyében

 Olaszország
Corte Franca, település Olaszországban, Lombardia régióban
Corte de’ Cortesi con Cignone, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Corte de’ Frati, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Corte Palasio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Corte Brugnatella, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében

 Spanyolország
Corte de Peleas, település Spanyolországban, Badajoz tartományban